Даби — фамилия. Известные носители:
 Даби, Иштван (род. 1943) — венгерский полиглот, переводчик и писатель.
 Даби, Эжен (1898—1936) — французский писатель.

См. также 
 Абу-Даби (значения)
 Фезиле Даби (район)